

Geografia 
 Belize
Independence – località del Distretto di Stann Creek
 Stati Uniti d'America
Independence – capoluogo della Contea di Inyo, California
Independence – capoluogo della Contea di Buchanan, Iowa
Independence – capoluogo della Contea di Montgomery, Kansas
Independence – capoluogo della Contea di Kenton, Kentucky
Independence – città della Parrocchia di Tangipahoa, Louisiana
Independence – township della Contea di Oakland, Michigan
Independence – città della Contea di Hennepin, Minnesota
Independence – capoluogo della Contea di Jackson, Missouri
Independence – township della Contea di Warren, New Jersey
Independence – città della Contea di Allegany, New York
Independence – città della Contea di Cuyahoga, Ohio
Independence – città della Contea di Polk, Oregon
Independence – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
Independence – township della Contea di Washington, Pennsylvania
Independence – capoluogo della Contea di Grayson, Virginia
Independence – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin
Zambia
Independence – comune del distretto di Lusaka

Musica 
Independence – album di Lulu del 1993
Independence – album di Styles P del 2007

Altro 
 Independence – VC-118B Liftmaster usato come Air Force One dal 1947 al 1953

Altri progetti